Станіславська сільська рада — Одеська область, Подільський район
 Станіславська сільська рада — Херсонська область, Білозерський район